Trainspotting může znamenat:

 Trainspotting (kniha) – román Irvina Welshe z roku 1993
 Trainspotting (film) – film z roku 1996 založený na románu Trainspotting
 T2 Trainspotting – film z roku 2017, pokračování filmu Trainspotting
 Trainspotting (soundtrack) – filmový soundtrack
 Trainspotting – píseň skotské kapely Primal Scream z alba Vanishing Point vydaného roku 1997
 Trainspotting – britský televizní program na kanálu Discovery Turbo